Helmcke ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Helmcke (1941–2004), deutscher Geologe
 Hans Helmcke (1917–1973), deutscher Bordellbesitzer, West-Berliner Halbweltgröße

Helmcke bezeichnet
 Helmcke-Denkmal, 1928 für den „Retter der Herrenhäuser Allee“ in Hannover aufgestelltes Denkmal